La saison 2 débuta fin décembre 2004 et termina le . Malgré le succès toujours aussi fracassant, beaucoup de personnes trouvaient que les participants n’avaient pas le charisme et le talent de la saison 1. Hisham Abdulrahman d’Arabie saoudite fut le vainqueur de cette saison, en dépit du fait qu’il était loin de faire l’unanimité. Beaucoup de gens trouvaient que seuls Amani Souissi, Zidi Adel et Ahmad Hussain étaient vraiment hors du commun et méritaient plus de remporter le titre. De plus, lors des demi-finales, Zizi devait accéder a la finale, mais elle a été déplacée devant la ligne de son opposant Hisham, probablement parce que l’Égypte ayant déjà gagné l’année précédente, la production ne voulait pas risquer de couronner le même pays deux ans de suite. Ceci a fait douter de l’intégrité des votes et de l’émission en général. Ce dernier n'a d'ailleurs pas percé dans la musique, mais a poursuivi une carrière de comédien et de présentateur.

Le Top 8 (et membres de la tournée) furent le Saoudien Hisham Abdulrahman, la Tunisienne Amani Souissi, l’Égyptienne Zizi Adel, le Koweïtien Ahmad Hussain, le Jordanien Bashar Ghazawi, la Libanaise Katia Haraka, le Libanais Samer Doumit et l’Algérienne Salma Ghazali.

Déroulement de l'émission

Candidats

Nominations et éliminations

L'après émission 
Hisham Abdulrahman, le vainqueur de la saison 2, n’a pas poursuivi dans le domaine musical et a commencé une carrière prometteuse de présentateur. Il travaille pour la grande chaine orientale Middle East Broadcasting Center (MBC). Il a également obtenu le rôle principal dans le premier film produit en Arabie saoudite, "Kef al Hal". 

La finaliste tunisienne Amani Souissi a été engagée par Rotana et son premier album "Wain" a eu un succès modéré. Plusieurs musiciens ont affirmé qu’Amani avait la plus belle voix sortant d’une compétition musicale.  Elle s’est également produite dans une comédie musicale. Ella a quitté Rotana parce qu’il ne la préparait pas assez et elle est passée avec Melody. Son dernier album "Ana Mosh Malak" a eu un joli succès. 

Ahmad Hussain, lui a sorti un album avec Rotana qui n’a malheureusement pas eu beaucoup de succès. Il se concentre sur une carrière d’acteur et en même temps a sorti un second album. 

L’Algérienne Salma Ghazali et le Jordanien Bashar Ghazawi se sont mariés après l’émission (et ont eu un enfant). Ils partagent un album avec les Libanais Katia Haraka et Samer Doumit, ayant chacun deux videoclips produits. Le premier single de Salma, "Bil Naes", a débuté  au classement des Rotana Music Charts. Elle est également la seule dans ce groupe à obtenir un album en solo par Rotana.

L’Irakien Bashar Alqaisi a sorti un single et a été le présentateur d’une émission spécialisé dans l’actualité musicale khaliji (musique des pays du golfe) sur MBC.

Mais c’est surtout la jeune Zizi Adel qui a obtenu le plus gros succès dans cette saison (et l’une des élèves au plus gros succès dans toutes les saisons réunies). Elle a signé le contrat le plus juteux de tous les élèves de Star Academy avec Rotana. Son premier album "Wahda Taiba" qui inclut les titres "Hob Mosh Mahsoub Alaya", "Wahda Tanya" a gros succès. Son deuxième album "Wa3d Alaya" bénéficie d’une très grande promotion. Ella est considérée comme l’une des artistes phares de la compagnie et ses concerts sont toujours pleins.

Notes et références 
Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Star Academy Moyen-Orient

Liens externes 
  Site officiel de l'émission

Star Academy